Kamelinia tianschanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Furkat Orunbaevich Khassanov och I.I.Malzev. Kamelinia tianschanica ingår i släktet Kamelinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tianschanica